Der Federation Cup 1968 (ab 1995 Fed Cup) war die 6. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 21. bis 26. Mai im Stade Roland Garros in Paris, Frankreich. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und den Niederlanden gegenüber, das Australien mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Niederlande – Australien

Weblinks 
 Fed Cup 1968

Einzelnachweise 

1968
Tennisturnier 1968
Tennisturnier in Paris